Алферовка, Алфёровка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Алфёровка — село в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Алферовка — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Алферовка — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Алфёровка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Алферовка — деревня в Азнакаевском районе Татарстана.

Река 
 Алферовка — река в Нижегородской области России, приток Волги.